Ошенсайд () — англоязычный топоним:
 Ошенсайд — город в штате Калифорния (США).
  — статистически обособленная местность в штате Нью-Йорк (США).
  — статистически обособленная местность в штате Орегон (США).